Els germans Karamàzov (pel·lícula de 1958)
 Els germans Karamàzov (pel·lícula de 1967)